Kanada är ett släkte av insekter. Kanada ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hornstritar